Сан Педро Мартир Јукуксако има више значења:

 Општина Сан Педро Мартир Јукуксако (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Мартир Јукуксако (Сан Педро Мартир Јукуксако, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику